

Cinema  
West of the Pecos – film del 1922 diretto da Neal Hart
 West of the Pecos – film del 1934 diretto da Phil Rosen
 La bella avventura (West of the Pecos) – film del 1945 diretto da Edward Killy

Letteratura 
 A occidente del Pecos (West of the Pecos) – romanzo di Zane Grey del 1937